Ме́льников (Ме́льникова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Мельников

А 
 
 
 
 
 
 Мельников, Андриан Александрович (род. 1971) — российский предприниматель, футболист, игрок в мини-футбол.
 Мельников, Антон Владимирович (род. 1972) — российский геолог, автор книг по топонимике Дальнего Востока России.

Б

В 
 Мельников, Валентин Викторович (род. 1957) — эсперантист, переводчик, журналист, поэт, игрок в спортивный вариант «Что? Где? Когда?».
 
 
 
 
 
 Мельников, Всеволод Андреевич (1891—1967) — советский учёный в области горного дела.

Г 
 
 Мельников, Георгий Викторович (род. 1975) — украинский футболист.

Д 
 Мельников (Меламид), Даниил Ефимович (1916—1993) — советский историк-германист и журналист-международник.

Е 
 
 Мельников, Ефим Тихонович (1734—1767) — русский художник-мозаичист.

Ж 
 Мельников, Жан Александрович (1936—2021) — советский актёр театра и кино, режиссёр.

И 
 
 
 Мельников, Илиодор Иванович (1866—1927) — генерал-майор Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.

К 
 Мельников, Киприан Федосеевич (1764—1803) — русский художник.
 Мельников, Кирилл Сергеевич — российский журналист.

Л 
 Мельников, Лев Николаевич (1941—2011) — специалист в области космонавтики, писатель.
 
 Мельников, Лука Андреевич (? — 1833) — капитан 1-го ранга, участник Архипелагских экспедиций и русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

М 
 Мельников, Матвей Александрович (более известен как Мот; род. 1990) — российский музыкант, рэпер.
 Мельников, Мефодий Михайлович (1905—1965) — советский военный деятель, полковник (1943).

Н

О 
 
 Мельников, Онтропо (1834—1915) — ижорский рунопевец.
 Мельников, Орест Борисович (род. 1943) — украинский политик.

П 
 
 
 Мельников, Прокофий Петрович (1892—1956) — первый советский танкист, краснознамёнец.

Р 
 Мельников, Роман Ефимович (1908—1988) — советский партийный и государственный деятель.

С 
 
 
 Мельников, Станислав Анатольевич (род. 1987) — украинский бегун на короткие дистанции.
 Мельников, Степан Кириллович (род. 2002) — российский футболист.

Ф

Ю 
 Мельников, Ювеналий Дмитриевич (1868—1900) — деятель рабочего движения, организатор марксистских кружков в Киеве.

Я

Мельников — посёлок в Суражском районе Брянской области России.
 Мельников — хутор в Курском районе Курской области России.
 Мельников — хутор в Целинском районе Ростовской области России.

См. также 
 Мельниковы — о дворянском роде.
 Дом Мельникова
 Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций имени Н. П. Мельникова